Àfrica:
 Illa Bird (Sud-àfrica), Bird island, South Africa
 Illa Bird (Seychelles)
 Bird Island Nature Reserve, Sud-àfrica 
 Austràlia: Illa Bird (Austràlia), a Nova Gal·les del sud
 Europa: Illa Bird (Irlanda del Nord) Bird Island, Northern Ireland
 Amèrica del Nord:
 Bird Island (Minnesota), població de Minnesota als Estats Units
 Illes Bird, Nunavut, Canadà
 Bird Island, una de les illes Aleutianes, Alaska
 Bird Island, una illa a Juneau, Alaska
 Bird Island (Marin County, Califòrnia)
 Bird Island o Nihoa, una de les illes del nord-oest de Hawaii
 Bird Island (Oahu) o Moku Manu de les illes Hawaii.
 Bird Island una illa de Carolina del Nord
 Amèrica del Sud:
 Illa Bird (Malvines), Bird Island, Falkland Islands
 Illa Bird (Geòrgia del Sud), illa prop de l'illa de Geòrgia del Sud un territori britànic
 Illa Bird (Belize), Bird Island, Belize